Ännchen von Tharau ist der Titel von:

 Ännchen von Tharau, volkstümliches Lied
 Ännchen von Tharau (1927), deutscher Spielfilm von Wolfgang Neff aus dem Jahr 1927 
 Ännchen von Tharau (1935), deutscher Spielfilm von Rolf Randolf aus dem Jahr 1935
 Ännchen von Tharau (1954), deutscher Spielfilm von Wolfgang Schleif aus dem Jahr 1954
 Ännchen von Tharau (Rose), weiße Rosensorte, von Rudolf Geschwind 1886 gezüchtet